Oupeye (Waals: Oûpêye) is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Luik. De gemeente telt ruim 25.000 inwoners.

Etymologie
In 1176 werd de plaats vermeld als Upeye. Het achtervoegsel -eye is een verbastering van -acas, dat eigendom van betekent. Het voorvoegsel is een verbastering van de eigennaam Ulpius, een gallo-romeins edele.

Kernen

Deelgemeenten

Natuur en landschap
Oupeye ligt aan de noordrand van de Luikse agglomeratie, in het Maasdal ten westen van het Albertkanaal, op een hoogte van ongeveer 100 meter.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden

Ten zuiden van Oupeye ligt fort Pontisse als onderdeel van de fortengordel rond Luik.
Kasteel van Oupeye
Sint-Remigiuskerk, sober modern bakstenen bouwwerk aan Rue d'Erquy 2.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1976: PCB (3,33%) / 1994: DEMAIN (3,92%), DLP (0,31%) / 2000: VVIVANT (2,12%) / 2006: IC (4,54%), VIVANT (1,72%)De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Burgemeesters 
 -1998 Pierre Tasset (PS, AS)
 1998-2006 Guy Goessens (PSC)
 2007-2018 Mauro Lenzini (PS)
 2014-2018 Serge Fillot (waarnemend PS)
 2018-heden Serge Fillot (PS)

Nabijgelegen kernen
Vivegnis, Hermée, Hermalle-sous-Argenteau, Haccourt

Geboren in Oupeye 
 Sébastien Delfosse, wielrenner
 Benoit Hellings, politicus
 Olivier Pardini, wielrenner
 Pierre Tasset, politicus

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)